Баксан () — місто у міському окрузі Баксан Баксанського району Кабардино-Балкарії Російської Федерації. Населення становить 38 474 особи.

Населення

Примітки 

Населені пункти Баксанського району
Міста Кабардино-Балкарії
Міста Росії
Районні центри Кабардино-Балкарії